Aleksandr Antipenko, een Russische voetballer die speelt voor Volgar-Gazprom Astrachan
Antipenko (eiland), een eilandje aan de ingang van de Baklanbocht van de Baai van Peter de Grote in het noordwestelijk deel van de Japanse Zee